Ofelaš, pel·lícula sami de l'any 1987 dirigida per Nils Gaup 
 Pathfinder (pel·lícula de 2007), pel·lícula d'aventures de l'any 2007 dirigida per Marcus Nispel i protagonitzada per Karl Urban i Moon Bloodgood
 Mars Pathfinder, sonda espacial no tripulada de la NASA llençada el 1996 cap al planeta Mart 
 LISA Pathfinder, sonda espacial de la NASA/ESA per ser llançada en el 2015